Presenza – concetto filosofico
 Presenza – periodico italiano di attualità
 Presenza – personaggio dei fumetti DC Comics
 Presenza – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Pagine correlate 
 Presente (disambigua)